Gloreugenia praecursoris är en snäckart som först beskrevs av Hedley 1912.  Gloreugenia praecursoris ingår i släktet Gloreugenia och familjen Camaenidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
praecursoris